Olga Romanov se poate referi la:
Marea Ducesă Olga Nikolaevna a Rusiei (1822-1892), fiica Țarului Nicolae I al Rusiei
Marea Ducesă Olga Alexandrovna a Rusiei (1882-1960), fiica Țarului Alexandru al III-lea
Marea Ducesă Olga Nicolaevna a Rusiei (1895-1917), fiica Țarului Nicolae al II-lea al Rusiei